Muhammadnagar és una denominació històrica de Golkonda
 Principat de Muhammadnagar